Van Hoorde :

Patronyme 
 Émile Van Hoorde (1835-1901), homme politique belge

Odonyme 
 Rue Van Hoorde à Bruxelles